CoreValue () — українсько-американська технологічна компанія з офісом в Нью-Джерсі, що займалася розробкою й тестуванням програмного забезпечення та надавала технічні консультації для медичної, фармацевтичної, медійної та фінансової індустрій.

Історія 
У січні 2017 CoreValue потрапила до 50 найбільших ІТ компаній України та до п'ятірки найбільших ІТ компаній Львова.

Наприкінці 2019 року у компанії працювало близько 480 фахівців у 8 центрах розробки в Україні (Вінниця, Черкаси, Київ, Львів, Хмельницький, Луцьк, Івано-Франківськ, Полтава) та у Польщі (Вроцлав).

Діяльність 
У 2014 компанія започаткувала практику експрес курсів з Salesforce, а з 2016 — конференцій CoreCamp (Полтава, Черкаси, Луцьк) для початківців і досвідчених програмних інженерів.

У серпні 2016 року компанія приєдналася до Львівського ІТ Кластеру.

У листопаді 2019 року припинила існування внаслідок злиття з трьома іншими компаніями галузі. Новоутворену компанію назвали Avenga.

Джерела

Посилання 
 
 Продукт CoreValue App на Google Play  
 Продукт CoreValue App на ITunes 

Підприємства Львова
Виробники програмного забезпечення України
Підприємства України у галузі інформаційних технологій
Засновані у США 2006